Udaipur o Mewar, principat de Rajputana
 Udaipur (Surguja), principat de l'Índia Central, vassall de Surguja, vegeu La capital era Dharmjaygarh
 Udaipur (Rajasthan), capital de Mewar
 Udaipur (Tripura), antiga capital de l'antiga divisió d'Udaipur a Tripura i capital del districte de South Tripura
 Udaipur (Shekhawati), ciutat principal del Shekhawati
 Divisió d'Udaipur, entitat administrativa del Rajasthan
 Districte d'Udaipur, districte de la Divisió d'Udaipur